«Night Train» — пятый студийный альбом американского кантри-певца Джейсона Олдина, выпущенный 16 октября 2012 года на лейбле Broken Bow Records.

В записях участвовали Luke Bryan и Eric Church на треке «The Only Way I Know». Продюсировал диск Майкл Нокс и помогала группа музыкантов сопровождавших певца в турах.

Лид-сингл «Take a Little Ride» достиг позиции № 1 в кантри-чартах Hot Country Songs и Country Airplay.

Об альбоме 
Night Train дебютировал на позиции № 1 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 409,303 копий, став первым для Олдина лидером чарта. В целом, Night Train стал для Олдина его четвёртым в top-10 и пятым в общем чарте Billboard 200. Ранее в десятку лучших входили его альбомы My Kinda Party (№ 2 в 2010), Wide Open (№ 4 в 2009) и Relentless (No. 4 in 2007). Его одноимённый диск был на № 37 в 2005 году.

Night Train получил в декабре 2012 года платиновую сертификацию за 1 млн копий, став пятым диском певца с таким достижением. Он также стал 10-м бестселлером 2012 года в США, с общим тиражом 1,024,000 копий за год. К январю 2015 года альбом имел тираж 1,750,000 копий в США.

Также новый альбом стал 3-м для певца лидером кантри-чарта Top Country Albums.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Entertainment Weekly, Got Country Online, The Michigan Daily, Music Is My Oxygen Weekly, Newsday, Pegasus News, Reporter Online, ukCOUNTRYmusic.NET, USA Today. Смешанные отзывы были от About.com, AllMusic, American Songwriter, Roughstock, Taste of Country, Ultimate Guitar, The Washington Times, Country Weekly.

Список композиций

Позиции в чартах

Альбом

Итоговый годовой чарт

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Джейсона Олдина